Ста́рые Решёты — деревня в восточной части городского округа Первоуральск Свердловской области, относящаяся к Новоалексеевскому сельскому совету.

География 
Деревня Старые Решёты муниципального образования «городского округа Первоуральск» Свердловской области расположена в 19 километрах к восток-юго-востоку от города Первоуральск (по автотрассе в 22 километрах), на обоих берегах реках Решётка (правого приток реки Исеть), на Московском тракте.

История 
Деревня основана в 1735 году по царскому указу и была населена рекрутами по набору (бывшими мастеровыми Екатеринбургского монетного двора) для пристанища проходящих войск по Сибирскому тракту. Получила своё название по названию реки Решётка, правого притока реки Исеть, которая делит деревню на две примерно равные части.

В 1754 году в деревне была учреждена почтовая станция, пятнадцатая по счету от Перми. Основным занятием местных жителей до начала XX века была рубка дров, выжиг древесного угля, старательский золотой промысел, извоз и ремонт тракта.

Максимальное развитие деревня получила в 60-70-е года XX века, во времена строительства канала водоснабжения из Волчихинского водохранилища до фильтровальных станций Екатеринбурга и новой автодороги Екатеринбург — Пермь. Был создан посёлок строителей, многие из которых остались жить в деревне после окончания стройки. Для строительства автодороги осуществлялся забор грунта из расположенного в окрестностях деревни карьера «Ямки». Сейчас карьер затоплен, летом используется в качестве рекреационного ресурса для жителей деревни и дачников. На искусственном водоёме построена насосная станция. Карьер является источником технической воды для нужд коллективных садов.

До 2001 года в деревне существовала войсковая часть, после 2001 года — исправительное учреждение, входящее в систему ГУФСИН Свердловской области — колония общего режима.

Население 

Структура
По данным переписи 2002 года национальный состав следующий: русские — 96 %, мордва — 4 %. По данным переписи 2010 года в селе было: мужчин—131, женщин—181.

Инфраструктура 
Центральная улица деревни — улица Пушкина — является частью старого шоссе, ныне называемого Старомосковским трактом, проложенного вдоль исторического Сибирского тракта. Основные дороги — асфальтовые, остальные — щебеночные и грунтовые.

В северо-восточной части деревни находится строящийся коттеджный посёлок «Новые Решёты», который входит в состав муниципального образования «город Екатеринбург», в южной — станция Решёты.

Налажено автобусное сообщение с Первоуральском, Ревдой и Екатеринбургом. Налажено железнодорожное сообщение: через деревню ходят электропоезда Екатеринбург — Ревда — Дружинино (о. п. Липовая) и Екатеринбург — Кузино — Шаля (о. п. Будка). Железнодорожный узел станция Решеты расположен в двух километрах от населённого пункта. Станция является узловой на обходной ветке, связывая направление Екатеринбург — Дружинино со станцией Хрустальная (направление Екатеринбург — Шаля) и станциями Седельниково, Арамиль (направление Екатеринбург — Каменск-Уральский) и Косулино (Екатеринбург — Тюмень). Рядом со станцией расположен железнодорожный посёлок с благоустроенным капитальным жильём.

В трёх километрах от Старых Решёт проходит Екатеринбургская кольцевая дорога (ЕКАД).

Покровская церковь 
В 1873 году была сооружена часовня, которая в 1917 году была перестроена в деревянную, однопрестольную церковь. В 1917 году церковь была освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Однако храм был закрыт в 1929 году, а в советское время снесён. 7 мая 2016 года состоялась первая Божественная литургия в храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 6 июля 2016 года был заложен поклонный крест на месте строительства будущего храма.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Первоуральск